Sir John Acton, 6è Baronet (1736–1811), primer ministre de Nàpols
 John Dalberg-Acton, 1r Baró Acton (1834–1902), historiador anglès
 John Lyon-Dalberg-Acton, 3r Baró Acton (1907–1989), par britànic
 John Lyon-Dalberg-Acton, 5è Baró Acton (nascut 1966), escriptor anglès
 John Acton (advocat canònic) (+ 1350), advocat canònic anglès conegut pels seus comentaris sobre els escrits de les constitucions eclesiàstiques de dos llegats papals del 
 John C. Acton, almirall del cos de Guardacostes dels Estats Units